Ocalona (album)
 Ocalona (film 2013)
 Ocalona (film 2015)